Jan Philipp Springob (* 16. Januar 2001) ist ein deutscher Rennfahrer und wurde in den Jahren 2017 und 2018 Deutscher Kart-Meister. 2019 stieg er in den Automobilsport um und startete mit Bremotion in der ADAC GT4 Germany, wo er Dritter der Juniorwertung wurde. 2020 startete er erneut mit Bremotion in der DTM Trophy.

Leben 
Jan Philipp Springob ist am 16. Januar 2001 geboren und wuchs in der Kreisstadt Olpe (Nordrhein-Westfalen) auf. Aufmerksamkeit erlangte er bereits in jungen Jahren bei den Clubmeisterschaften des Olper Automobil Clubs.

Karriere 
Bei den X-30 Junioren Meisterschaften der ADAC Kart-Masters im Jahr 2015 erkämpfte sich der Kartpilot den 5. Platz.

Im Jahr 2016 beendete der Jungstar die Saison der ADAC Kart Masters auf dem 4. Platz. Springob nahm im Jahr 2016 erstmals an einer Kart-Weltmeisterschaft teil und beendete das Finale auf dem 17. Platz. Obwohl er dabei in eine Kollision verwickelt war, beendete er die Weltmeisterschaft als bester deutscher Teilnehmer.

Im Jahr 2017 gewann Springob die Deutsche Meisterschaft nach 8 von 10 Läufen mit einem Vorsprung von 49 Punkten. Im Finale der Europameisterschaft in Genk erreichte er den 12. Platz und beendete das Turnier als bester Deutscher.

Im Folgejahr verteidigte Springob die Deutsche Meisterschaft, so siegte er nach 9 von 10 Rennen mit einem Vorsprung von 26 Punkten. Im französischen Le Mans erreichte er bei der Kart-Weltmeisterschaft den 4. Platz.

In der Saison 2019 gelang es dem Nachwuchsrennfahrer in seinem Mercedes-AMG GT4 vom Mercedes-AMG Customer Racing Team Bremotion den 3. Platz in der Junior Wertung der ADAC GT4 Germany zu erzielen.

2020 startete Springob erneut für Bremotion in der DTM Trophy und wurde darüber hinaus Meister in der Kick-Off-Saison des ADAC SimRacing Cup in Liga 1.

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 2001
Mann